Il termine parallelo indica qualcosa che procede di pari passo a un'altra, pur non avendo altro in comune.
due rette sono parallele quando mantengono sempre la stessa distanza, per tanto non si incontrano mai.
in geometria, il parallelismo identifica due enti in cui tutti i punti di uno presentano la stessa distanza minima da quelli dell'altro;
 in geografia il parallelo è l'insieme dei punti alla medesima latitudine;
 in elettrotecnica e in idraulica, due componenti si dicono "in parallelo" se presentano ai loro capi una stessa differenza di potenziale.
il calcolo parallelo è l'esecuzione simultanea di un codice su più microprocessori, o più core dello stesso processore, allo scopo di aumentare le prestazioni del sistema.
 nello sci alpino, lo slalom parallelo è una specialità nella quale due atleti scendono contemporaneamente sullo stesso pendio, lungo due tracciati identici.

 Parallelo – simbolo

Pagine correlate 
 Parallela
 Parallele
 Parallelismo

Altri progetti